Новокшенов — славянская фамилия; имеет женскую форму Новокшенова.